Altenkirchen (Westerwald), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Verbandsgemeinde Altenkirchen, een Verbandsgemeinde rond bovenstaande plaats
Landkreis Altenkirchen (Westerwald), een Landkreis rond bovenstaande plaats
Altenkirchen (Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Altenkirchen (Rügen), een plaats in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren